Büning ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Hürland-Büning (1926–2009), deutsche Politikerin
 Eleonore Büning (* 1952), deutsche Musikjournalistin
 Emily Büning (* 1985), deutsche Politikerin und Sprecherin der Grünen Jugend
 Georg Büning (1797–1886), deutscher Landwirt und Abgeordneter
 Markus Büning (* 1966), deutscher Kommunalpolitiker
 Nadine Büning, deutsche Schlagersängerin, siehe Verena & Nadine
 Verena Büning, deutsche Schlagersängerin, siehe Verena & Nadine
 Wilhelm Büning (1881–1958), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Wilhelm Büning (Theologe) (1885–1964), deutscher lutherischer Theologe